Peckinpah ist der Familienname folgender Personen:

 David E. Peckinpah (1951–2006), US-amerikanischer Filmregisseur
 Sam Peckinpah (1925–1984), US-amerikanischer Filmregisseur